Příjmení Nieto nese více různých osobností:

 Ángel Nieto (1947–2017) – španělský motocyklový jezdec
 Enrique Peña Nieto (* 1966) – mexický prezident v letech 2012–2018
 Fonsi Nieto (* 1978) – španělský motocyklový jezdec

Externí odkazy